100 m stylem motylkowym mężczyzn – jedna z konkurencji pływackich, które odbyły się podczas XXIX Igrzysk Olimpijskich. Eliminacje miały miejsce 14 sierpnia, półfinał 15 sierpnia a finał konkurencji 16 sierpnia. Wszystkie etapy konkurencji przeprowadzone zostały na Pływalni Olimpijskiej w Pekinie.

Tytuł mistrza olimpijskiego z Aten obronił Amerykanin Michael Phelps, który w finale ustanowił nowy rekord olimpijski (50,58). Był to siódmy złoty medal Phelpsa na tych igrzyskach i tym samym wyrównał on wtedy osiągnięcie swojego rodaka Marka Spitza z igrzysk olimpijskich w Monachium w 1972 roku. Srebro, ze stratą 0,01 s do zwycięzcy wyścigu, wywalczył Milorad Čavić z Serbii, bijąc rekord Europy (50,59). Brązowy medal zdobył Australijczyk Andrew Lauterstein, który popłynął o 0,01 s szybciej niż Ian Crocker ze Stanów Zjednoczonych i ustanowił nowy rekord Australii i Oceanii (51,12).

Ze względu na minimalną różnicę czasu pomiędzy Phelpsem i Čavić'em, serbska reprezentacja złożyła protest, ale Światowa Federacja Pływacka po analizie finiszu stwierdziła, że to Phelps wygrał tę konkurencję. Sędzia FINA Ben Ekumbo powiedział, że "Wyraźnie widać, że serbski pływak dotknął ściany basenu drugi, po Michaelu Phelpsie".

Wcześniej w trakcie eliminacji, dwóch zawodników poprawiło rekord olimpijski z Aten. Byli to Kenijczyk Jason Dunford (51,14) i Serb Milorad Čavić (50,76).

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie chińskim (UTC+08:00) oraz polskim (CEST).

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Wyniki

Eliminacje

Półfinały

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał

Przypisy 

100 m stylem motylkowym mężczyzn